Калью Яковлевич Караск (; 28 марта 1931, Ракке, область Ляэне-Вирумаа, Эстония — 11 августа 2011, Таллин, Эстония) — советский и эстонский певец (тенор), солист театра «Эстония» (Национальная опера), Народный артист Эстонской ССР.

Биография 
Закончил ГИТИС. Учился у профессора Александра Ардера.
 1953—1959 гг. играл в Эстонском драматическом театре в Таллине,
 1959—1994 гг. — в театре «Эстония» (Национальная опера) сначала пел партии в опереттах, потом перешёл в оперу. Среди ролей: Родольфо («Богема» Дж. Пуччини), Швейк («Бравый солдат Швейк» Спадавеккиа), Отелло («Отелло» Дж. Верди ), Дик Джонсон («Девушка с золотого Запада» Пуччини), Франц Бонниус («Барбара фон Тизенхузен» Тубина), Шуйский и Голицын («Борис Годунов» и «Хованщина» М. П. Мусоргского), Дон Джером (Прокофьев «Обручение в монастыре»), Кёстер («Весна» Винтера) и многие другие.

Также снимался в кино и телеспектаклях:
 1968 — Мужчины не плачут — певец
 1967 — Полуденный паром — штурман (озвучил М. Пуговкин)
 1965 — Молочник из Мяэкюла — эпизод

Народный артист Эстонской ССР (1978).

Премия им. Георга Отса (1998). Почётный член Союза эстонских актёров (2008).

Ссылки 

http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/33947/bio/

Народные артисты Эстонской ССР
Выпускники ГИТИСа
Персоналии:Эстонский драматический театр
Персоналии:Национальная опера «Эстония»
Теноры
Кавалеры ордена Белой звезды 5-го класса